(ur. 1 sierpnia 1969 r. w Niki na Hokkaido) – japoński skoczek narciarski.

Był w drużynie japońskich skoczków, która zdobyła brązowe medale na mistrzostwach świata w Thunder Bay w 1995 na skoczni Big Thunder.

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
sezon 1989/1990: -
sezon 1991/1992: -
sezon 1992/1993: 30
sezon 1993/1994: 51
sezon 1994/1995: 28
sezon 1995/1996: 29
sezon 1996/1997: 71
sezon 1997/1998: -
sezon 1999/2000: -
sezon 2000/2001: -
sezon 2001/2002: -
sezon 2002/2003: -

Puchar Świata w lotach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
sezon 1994/1995: 32
sezon 1995/1996: 37

Mistrzostwa świata w lotach 
 Indywidualnie
 1990 Vikersund (NOR) – 50. miejsce
 1994 Planica (AUT) – 31. miejsce
 1996 Bad Mitterndorf (SLO) – 36. miejsce

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 1995 Thunder Bay (CAN) – 22. miejsce (duża skocznia)
 Drużynowo
 1995 Thunder Bay (CAN) – brązowy medal

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Japońscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1969
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 1995